Вайсберг — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Вайсберг-Цыбульский, Александр (1901—1964) — австрийский физик.
 Вайсберг, Алон (род. 1989) — израильский футболист.
 Вайсберг, Берта Иосифовна (1911—1972) — украинская шахматистка.
 Вайсберг, Владимир Григорьевич (1924—1985) — советский живописец, теоретик искусства.
 Вайсберг, Джо — американский телевизионный сценарист и писатель.
 
 Вайсберг, Людмила Абрамовна (1905—1952) — советский живописец.
 Вайсберг, Марюс Эрикович (род. 1971) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Вайсберг, Матвей Семёнович (род. 1958) — украинский живописец, график, книжный иллюстратор.
 Вайсберг, Олег Леонидович (род. 1935) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Вайсберг, Роман Ефимович (1896—1935) — советский экономист.

См. также 
 Вейсберг